Johannes Campanus individua più di una personalità.

Johannes Campanus (matematico) o Campano da Novara (1220-1286), matematico, astronomo e astrologo italiano.
Johannes Campanus (riformatore) (XVI secolo), riformatore religioso anabattista belga.